Клаусура 1994 () — вторая половина 64-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 1993/94 на rsssf.com 

1994
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1994 году